Даник:

 Даник — египетская мера поверхности.
 Даник, Гаэль (род. 1981) — французский футболист, полузащитник.